Le mot rejet peut signifier:

 Rejet (botanique), plante poussant à partir d'une autre par reproduction asexuée
 Rejet (versification), un procédé de versification
 Rejet de greffe, réaction de l'organisme à une greffe
 Rejet social (sociologie) ou ostracisme.

 Autres
 Dans l'industrie, le mot rejet est synonyme d'effluent
 En management, le taux de rejet représente le niveau jugé acceptable de matériels ou de pièces défectueux. Actuellement, on utilise aussi beaucoup cette notion en matière d'environnement. (voir ci-dessous 'rejet de CO2')
 En géologie, le rejet de faille est la valeur du déplacement entre les deux compartiments d'une faille.

 Voir aussi
 Contre-rejet (poésie)
 Méthode de rejet (statistique)
 Rejets de CO2